

Nom de famille 
 Arturo Cuadrado (1904-1998), écrivain républicain espagnol, exilé en Argentine après la guerre d'Espagne.
 Emilio Cuadrado (né en 1954), est un coureur cycliste espagnol.
 Floréal Cuadrado (né en 1946), est un militant libertaire français.
 Marc Cuadrado (né en 1959), est un auteur de bandes dessinées franco-canadien.
 Juan Cuadrado (né en 1988), est un footballeur colombien.
 Eugenes Cuadrado (né en 1994), est un footballeur colombien.

Homonymie de patronyme